{{Automatic taxobox-lat
| fossil_range = sredina krede – sadašnjost 
| image = Starr_010309-0546_Calophyllum_inophyllum.jpg
| image_caption = Cvet -{Calophyllum inophyllum (Calophyllaceae)}-
| taxon = Malpighiales
| authority = -{Juss. ex Bercht. & J.Presl}-
| subdivision_ranks = Familije
| subdivision =
 -{Achariaceae}-
 -{Balanopaceae}-
 -{Bonnetiaceae}-
 -{Calophyllaceae}-
 -{Caryocaraceae}-
 -{Centroplacaceae}-
 -{Chrysobalanaceae}-
 -{Clusiaceae}-
 -{Ctenolophonaceae}-
 -{Dichapetalaceae}-
 -{Elatinaceae}-
 -{Erythroxylaceae}-
 -{Euphorbiaceae}-
 -{Euphroniaceae}-
 -{Goupiaceae}-
 -{Humiriaceae}-
 -{Hypericaceae}-
 -{Irvingiaceae}-
 -{Ixonanthaceae}-
 -{Lacistemataceae}-
 -{Linaceae}-
 -{Lophopyxidaceae}-
 -{Malpighiaceae}-
 -{Ochnaceae}-
 -{Pandaceae}-
 -{Passifloraceae}-
 -{Peraceae}-
 -{Phyllanthaceae}-
 -{Picrodendraceae}-
 -{Podostemaceae}-
 -{Putranjivaceae}-
 -{Rafflesiaceae}-
 -{Rhizophoraceae}-
 -{Salicaceae}-
 -{Trigoniaceae}-
 -{Violaceae}-
| synonyms = -{Rhizophorales}-
| type_genus = -{Malpighia}-| type_genus_authority = -{L.}-
}}

Malpighiales je  jedan od najvećih redova cvetnica iz razreda Magnoliopsida, divizija Tracheophyta, carstvo Plantae. Ima oko 36 porodica sa oko 16.000 vrsta, što čini oko 7,8% svih eudikotiledona.

Red je vrlo raznolik, jer sadrži veoma različite biljke, kao što su vrba, ljubičica, rod Poinsettia i biljka koke, a teško ih je povezati, osim  molekulskofilogenetičkih analiza. On nije deo ni jednog klasifikacionog sistema koji se temelji samo na morfologiji biljaka. Proračuni na bazi molekulskog sata procenju poreklo njihove matične grupe na pre oko 100 miliona godina, a reda -{Malpighiales}- na pre oko 90 miliona godina.

-{Malpighiales}- se dele na 32 do 42 porodice, zavisno od toga kojem je kladusu u redu dodeljen taj taksonomski rang. U -{APG III}- sistemu, prepoznato je 35 porodica. -{Medusagynaceae, Quiinaceae, Peraceae, Malesherbiaceae, Turneraceae, Samydaceae}- i -{Scyphostegiaceae}- konsolidovane su u ostale porodice. Do sada je najveća -{Euphorbiaceae}-, sa oko  6.300 vrsta u 245 rodova.

U 2009, istraživanja sekvenci DNK u 13 gena, 42 porodice smeštene su u 16 grupa, veličine od jedne do 10 porodica. Odnosi između tih 16 grupa ostaju slabo rešeni. Malpighiales i Lamiales su dva velika reda čiji filogenija, još uvijek, ostaje uglavnom neriješena.

 Ograničavanje 

-{Malpighiales}- je monofiletski red, a u molekularnim filogenetičkim studijama dobija snažnu statističku podršku. Otkad je objavljen APG II sistem 2003. godine, urađene su male promene u ograničavanju obima reda. Porodica Peridiscaceae proširena je od dva roda u tri, a potom u četiri i prebačena je u -{Saxifragales}-.

Rodovi -{Cyrillopsis (Ixonanthaceae), Centroplacus (Centroplacaceae), Bhesa (Centroplacaceae), Aneulophus (Erythroxylaceae), Ploiarium (Bonnetiaceae), Trichostephanus (Samydaceae), Sapria (Rafflesiaceae), Rhizanthes (Rafflesiaceae)}- i  -{Rafflesia (Rafflesiaceae)}- dodani su ili potvrđeni kao članovi reda -{Malpighiales}- do kraja 2009.

Promenjena su i neka su razgraničenja porodica, a što je najvažnije, segregacija -{Calophyllaceae}- iz -{Clusiaceae sensu lato''}-,  kada je dokazano da je ova druga parafiletska. Postoje i neke razlike u mišljenju o razgraničenju porodica. Na primer, -{Samydaceae}- i -{Scyphostegiaceae}- mogu se prepoznati kao porodice ili uključene u veliku verziju -{Salicaceae}-.

Grupu je teško fenotipski okarakterizirati zbog jasne morfološke raznolikosti, u rasponu od tropskih holoparazita s divovskim cvetovima, stablima umerenog pojasa i biljkama sa sitnim, jednostavnim cvetovima. Vrste sa nazubljenim listovima s jednom venom ulaze u sužen i često otpadajući vrh (tj. violoidni, salicoidni ili teoidni). U rodovima -{Balanopsu}- i -{Dihapetalum}-, nedavno je otkriven i zejlanol. Oni su u kladusu balanops (zvanom -{Chrysobalanaceae}- sl.). Paretalni podred (kluzioidni kladus i -{Ochnaceae}- s.l. bili su takođe deo -{Parietalesa}-) odgovara uobičajenim violama kao i osam od 10 porodica reda, zajedno sa -{Salicaceae}-. Tih osam (-{Achariaceae, Violaceae, Flacourtiaceae, Lacistemataceae, Scyphostegiaceae, Turneraceae, Malesherbiaceae}- i -{Passifloraceae}-) obično se smatraju srodnim redom ili podredom magnolijama; nalaze se u ovoj većini izvedenih podredova, tako da su osam (od 10) porodica ovog podreda u grupi -{Violales}-. Porodica -{Flacourtiaceae}- pokazala se polifiletskom, jer su cijanogeni članovi smešteni u -{Achariaceae}-, a oni sa salicoidnim zupcima prebačeni u -{Salicaceae}-. -{Scyphostegiaceae}-, koje imaju samo jedan roda (-{Scyphostegia}-) pripojene su u -{Salicaceae}-.

Filogenija

2009
Filogenija reda -{Malpighiales}-, na njenom osnovnom i najdubljem nivou je do sada nerešena politomija od 16 kladusa. Procenjeno je da će za njeno potpuno razašnjenje biti potrebni podaci o najmanje 25.000 baznih parova u sekvencama DNK, po taksonu. Slična je situacija i sa redom Lamiales, koji se detaljno analizira.

Filogenetsko stablo u nastavku je iz rada Vurdaka i Dejvisa (2009). Poželjna statistička podrška za svaku granu je 100%, a brojevi u kladogramu označavaju moguće granice variranja  pokazatelja podrške.

2012
Godine 2012, Si et al. su uspeli da dobiju bolje filogenetsko stablo od prethodnika, korištenjem podataka o velikom broju gena. U analizu su uključili 82 plastidna gena iz 58 vrsta (zanemarili su problematične -{Rafflesiaceae}-), uz aposteriorne delove, koje su identifikovali primenom modela pristrasnosti u analizi smese. Si i saradnici su identifikovali 12 dodatnih i tri glavna, bazna kladusa.

Promene u klasifikaciji Grupe za filogeniju angiospermi iz  2016 (-{APG IV}-) odnosile su se na uključivanje -{Irvingiaceae, Peraceae, Euphorbiaceae}- i -{Ixonanthaceae}-, zajedno sa kladusom -{COM}- iz fabida (roside -{I}-) u malvide (roside -{II}-).

Reference

Literatura

Spoljašnje veze